Туспан има више значења:

 Туспан (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Туспан (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Туспан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Туспан (Туспан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Туспан (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Туспан (Туспан, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Туспан (Најарит), општина у савезној држави Најарит у Мексику
 Туспан (Туспан, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Општина Туспан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику